Kamenac je naselje u sastavu Općine Kneževi Vinogradi, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 166 stanovnika.

Šport

U naselju je postojao nogometni klub NK Sloboda Kamenac

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji